Ніконово — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Ніконово — село у Вашкінському районі  Вологодської області Росії.